Wreten är en herrgård i samhället Vreten i Ljunghems socken i Skövde kommun, söder om Skövde i Västra Götalands län.

Den totala arealen är ca 1200 ha, varav ca 600 ha skog och 570 ha åker. Jordbrukets nuvarande driftsinriktning är spannmålsodling och ekologiska dikor. Wreten förlorade ungefär halva arealen när Skövde skjutfält bildades.

År 1850 inköpes Wreten av Gösta Posse och sen dess har herrgården tillhört släkten Posse. Den nuvarande ägaren, Fredrik Posse, är den fjärde generationen Posse på Wreten. 

Wreten var en av stationerna på Hjo–Stenstorps Järnväg.
Herrgårdar i Västergötland
Byggnader i Skövde kommun